Osterfeld (bij Naumburg) - plaats in Duitsland
 Burg Osterfeld - kasteel bij bovenstaande plaats
 Osterfeld (Oberhausen) - wijk van Oberhausen
 Osterfeld-Heide - stadsdeel van Oberhausen